Xhieng Khuang (stad), een stad in Laos
Khwaeng Xieng Khuang, een provincie van Laos
Koninkrijk Xhieng Khuang, een oud koninkrijk in Laos